Gombré peut désigner :
 Gombré, la localité située dans le département de Bokin au Burkina Faso
 Gombré-Sâaba, la localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Gombré-Silmi-Mossi, la localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso